Un cockney est un Londonien issu de la classe ouvrière et habitant l'est de la ville ; c'est aussi le nom de leur dialecte ou argot. Cockney est également un nom de famille porté par plusieurs personnalités, réelles ou de fiction.

Personnalités 

 Jesse Cockney (né en 1989), sportif canadien de ski de fond ;
 Lester Cockney, personnage de fiction et série de bande dessinée créée par Franz en 1980.